Omloop Het Nieuwsblad 2021 var den 76:e upplagan av det belgiska cykelloppet Omloop Het Nieuwsblad. Tävlingen avgjordes den 27 februari 2021 med start i Gent och målgång i Ninove. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av italienska Davide Ballerini från cykelstallet Deceuninck-Quick-Step.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Omloop Het Nieuwsblad 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Belgien